Madonna del Libro – dipinto di Sandro Botticelli
Madonna del Libro – dipinto di Pontormo
Madonna del Libro – dipinto di Vincenzo Foppa